Quintano bezeichnet:

 Quintano (Lombardei), Gemeinde in der italienischen Provinz Cremona

Quintano ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Quintano (* 1946), chilenischer Fußballspieler
 Gene Quintano (* 1946), Drehbuchautor und Filmregisseur  
 Pedro Benito Antonio Quevedo y Quintano (1736–1818), spanischer Geistlicher und Kardinal